Sonnenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Helene von Sonnenthal (1893–1953), österreichische Theaterschauspielerin 
 Luise von Sonnenthal (1900–1962), österreichische Sängerin, Schauspielerin, Pianistin und Schriftstellerin, siehe Luzi Korngold